Brisbane International 2018, właśc. Brisbane International presented by Suncorp 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Brisbane International rozgrywany w dniach 31 grudnia 2017 – 6 stycznia 2018 roku w Brisbane na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 894 700 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Australii